Geografia:
 Serrat de la Creu: serra del poble de Sant Martí de Canals, pertanyent al terme municipal de Conca de Dalt, al Pallars Jussà,
 Serrat de la Creu: serra del terme municipal d'Odèn, al Solsonès,
 Serrat de la Creu: serra del terme municipal del Pont de Bar, a l'Alt Urgell,
 Serrat de la Creu: serra del terme municipal de Sant Vicenç de Castellet, al Bages.
 Serrat de la Creu: serra del terme municipal de l'Estany, al Moianès.
 Serrat de la Creu: muntanya del terme municipal de Navès, al Solsonès, al nord de la masia de Guilanyà

Vegeu també 
 Serrat de la Creueta